Maria se rodila u općini Kaštelir u Istri 4. rujna 1896., danas mjesto po imenu Kaštelir-Labinci, od oca Giovannija i majke Elene Ulianich. Povremeno se koristi lažnim imenom ‘Maria Carmi Melato’. Iz zapisa vlasti u Trstu otkrili smo kako su je opisali kao ženu sa ‘superiornom naobrazbom i kulturom’, ‘zapaljivim karakterom’ i ‘živahnom inteligencijom’. Bila je najaktivnija od svojih sestara (Eugenije, Elene i Giuditte) u liberterskom, anarhističkom pokretu. Samo ćemo spomenuti kako je bila aktivna u tršćanskim anarhističkim krugovima kao i sestra Marija, te da je planirala atentat na Mussolinija i bila u španjolskom građanskom ratu na strani anarhista u vojnoj Koloni Ascaso.

Maria zajedno s radnicima i nekolicinom anarhista, kao odgovor na palež brodogradilišta Cantiere San Marco, kojeg su izazvali fašisti na sjeverozapadnoj obali Italije, ispod Genove, uzvraća isto mjerom 01. ožujka 1921., nakon čega je nekoliko dana kasnije uhićena. Zbog olakotnih okolnosti je oslobođena s ostalih 15 radnika, pošto ju je oslobodio čovjek kojemu je spasila život za vrijeme radničkih nereda, njemački inženjer. Prema policijskim izvještajima aktivna je u ‘feminističko-komunističkim krugovima’, na položajima s većom odgovornošću, te vrlo aktivna kao propagator općenito u ženskim krugovima, ali i česti organizator i propagator radikalnijih prosvjeda.

1925. napušta Trst s lažnim dokumentima te se smješta u blizini Pariza. 1927. biva uhićena s Carlom i Riccardom kao ‘talijanski subverzivci koji pljačkaju sefove’, te biva zatvorena u Versaillesu. 1928. njezine podatke zahtijeva belgijska policija, zbog zločina na koji sumnjaju da je počinila u Liègeu, belgijskom gradu, zbog čega je francuske vlasti žele izbaciti iz države. Iste godine biva oslobođena i pronalazi posao u jednoj socijalističkoj štampari. 1930. se seli u Ameriku, gdje se pridružuje anarhističkoj grupi tzv. ‘Vatrostalnima’, tj. ‘otpornima na vrućinu’. U kontaktima je s anarhistima koji putuju u Španjolsku boriti se na strani anarhista 1936. u građanskom ratu. 1938. je pod budnim okom fašističke policije koja je prati u New Yorku i New Jerseyu, koji bilježe kako je kontinuirano predana liberterskom pokretu. Godine 1940. pomaže talijanskim i španjolskim anarhistima koji se nalaze po francuskim logorima. Poslije II. svjetskog rata iz Amerike povremeno putuje u Italiju kako bi potpomagala anarhističkom pokretu.

Točno mjesto smrti Marie Simonetti nije nam poznato, osim da je preminula 31. prosinca 1971.

Izvor: Biblioteka Franko Serantini